Чемпіонат Кіпру з футболу 2017—2018 — 79-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Титул чемпіона вшосте поспіль здобув АПОЕЛ.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 
  

Примітки: 
1. Клуб АЕК кваліфікувався у Лігу Європи УЄФА 2018—2019 як переможець Кубку Кіпру 2017—2018.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

   

  

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Найкращі бомбардири 
Станом на 13 травня 2018.

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2017—2018
Кіпр
Кіпр